Roy Scheider (né en 1932), acteur américain
 Timo Scheider (né en 1978), pilote automobile allemand

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand